Horvátország
Boraja falu Šibenik községben, Šibenik-Knin megyében
Boraja hegység Dalmáciában, Trogirtól északnyugatra